Хоростків — місто Гусятинського району Тернопільської області.
 Хоростків — колишнє село, з 1983 р. — частина села Тустань Галицького району Івано-Франківської області.